Картье́ ():

Фамилия 
 Картье, Жак (1491—1557) — французский путешественник.
 Картье, Жан Батист (1765—1841) — французский скрипач, композитор и педагог.
 Картье, Жорж-Этьен (1814—1873) — канадский политик, премьер-министр провинции Канада и один из отцов Канадской конфедерации.
 Картье, Луи-Франсуа (1819—1904) — французский ювелир, основатель фирмы Cartier.
 Картье, Пьер (род. 1932) — французский математик.
 Картье, Пьер Камиль (1878—1964) — французский ювелир.

Составная фамилия:
 Картье-Брессон, Анри (1908—2004) — французский фотограф.

Географическое название 
 Картье (остров)
 Площадь Жака Картье

Фирма 
 Cartier — французская компания по производству часов и ювелирных изделий